Астемиров — фамилия. Известные носители:
 Астемиров, Анзор Эльдарович (1976—2010) — один из лидеров исламистского подполья на Северном Кавказе.
 Астемиров, Багаутдин Аджиевич (1898—1967) — кумыкский поэт, государственный деятель.